Шакарла:

 Шакарла — село в Белокатайском районе Башкортостана.
 Шакарла — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области, Свердловской области.